Сергиополь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сергиополь — бывшее название города Аягоз в Восточно-Казахстанской области.
 Сергиополь — до 2007 года название села Мамырсу Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
 Сергиополь — прежнее название села Первое Мая Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Россия 
 Сергиополь — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.